Donalds ist der Familienname folgender Personen:

 Andru Donalds (* 1974), jamaikanischer Sänger
 Byron Donalds (* 1978), US-amerikanischer Politiker und Unternehmer